Горюнова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носительницы 
 Горюнова, Валентина Михайловна (род. 1946) — кандидат наук, лауреат премии имени И. Е. Забелина.
 Горюнова, Екатерина Ивановна (1902—1995) — доктор наук, специалист по финно-угорской археологии и этнографии